John Dingle ist der Name folgender Personen:

* John Dingle (Geistlicher) (1812–um 1886), britischer Geistlicher, siehe Huxley-Wilberforce-Debatte #Publikum
 John Holmes Dingle (1908–1973), US-amerikanischer Mediziner
 John T. Dingle (John Thomas Dingle; * 1927), britischer Biologe und Rheumatologe 

Siehe auch:
 John Dingell